Touch Me (filme) - drama de 1997
Touch Me (canção) - do grupo The Doors
Touch Me! - álbum de Mai Kuraki

Desambiguação